Dymsza bzw. die weibliche Form Dymszówna ist der Name folgender Personen:

 Adolf Dymsza (1900–1975), polnischer Kabarettist und Schauspieler
 Anita Dymszówna (1944–1999), polnische Schauspielerin
 Lubomir Dymsza (1860–1905), polnischer Rechtsanwalt und Politiker